Ámon, ókori egyiptomi isten
 Ámon, keresztnév
 Ámón, júdai király